W sezonie 1967/68 odbyła się 87. edycja Pucharu Anglii. Zwycięzcą został West Bromwich, który pokonał w finale na Wembley Everton 1:0. Jedyną bramkę w tym meczu zdobył Jeff Astle.

Ćwierćfinały

Powtórki

Półfinały 
Obydwa spotkania rozgrywane były na stadionach neutralnych. Terminy ustalono na sobotę 27 marca 1968 roku.

Finał 
Mecz finałowy odbył się w sobotę 18 maja 1968 roku na stadionie Wembley w Londynie.

Bibliografia 
 Mike Collett, "The Complete Record Of the FA Cup", Cheltenham, 2005
 Guy Lloyd, Nick Holt, "The F.A. Cup - The Complete Story", Londyn, 2005

Linki zewnętrzne 
 Mecze finałowe Pucharu Anglii - opis

Przypisy 

Puchar Anglii w piłce nożnej
1967 w piłce nożnej
1968 w piłce nożnej